Métempsychose est une série télévisée française en 57 épisodes de 18 minutes.

Synopsis
Le monde de Métempsychose est similaire au nôtre si ce n'est la présence de nombreux êtres cohabitant sur Terre dans l'ombre des Hommes, ils sont désignés par l'appellation Démon. 
Le personnage principal est Narcisse Carol, un psychologue ayant pris une retraite anticipée à 44 ans pour s'occuper de ses quatre enfants qu'il élève seul.

Ses enfants sont Noah (21 ans), qui souffre d'un autisme se manifestant par un mutisme presque total et d'un attachement maniaque à l'assiduité (de nombreux Tocs se manifestent également), vient ensuite Théo (19 ans) qui, de par le handicap de son frère est considéré comme le fils aîné de la famille, vient maintenant la seule fille de Narcisse, Ella (15 ans) qui est l'intelligente de la famille (intelligence qu'elle semble avoir hérité de son père) puisqu'elle détient un Q.I de 170 et arrive enfin Calvin (4 ans) le dernier et troisième fils de Narcisse. 

Cette famille, habitante d'un quartier aisé d'Orléans, semble être tout ce qu'il y a de plus normal mais un évènement va briser ce tableau idyllique de la Famille.

Alors qu'il se réveille, allongé dans son lit, Narcisse ressent une étrange sensation de changement, il se lève et son souffle se coupe lorsqu'il aperçoit, dans le reflet de son miroir, la silhouette d'un adolescent fin aux traits précis et à la posture hautaine, il tombe assis sur son lit puis se rend compte que par un moyen inconnu, son corps est redevenu celui de son adolescence...

Distribution
Thierry Frémont	
Olivier Perrier			
Fabienne Tricottet			
Cécile Vassort

Épisodes

Voir aussi

Lien externe

Série télévisée française des années 1980
Série télévisée française des années 1990
Série fantastique française